Чарыгельды Чарлиев (туркм. Çarygeldi Çarlyýew) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1966 году в селе Ахал Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1991 году окончил Туркменский сельскохозяйственный университет. По специальности — зооинженер.

Карьера 
1983—1987 — дайханин, помощник бригадира дайханского объединения «Ахал» Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

1987 — инспектор Ашхабадского городского комитета объединения профсоюзов работников агропромышленного комплекса.

1987—1988 — зоотехник конезавода «Комсомол» Ашхабадского этрапа Ахалского велаята.

1989—1991 — заведующий организационным отделом Геоктепинского этрапского совета молодёжной организации имени Махтумкули.

1991—1993 — инструктор-организатор общего отдела хякимлика Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

1993—1999 — арчин генгешлика села Ахал Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

1999—2002 — заведующий отделом сельского хозяйства хякимлика Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

2002—2005 — заместитель заведующего отделом агропромышленного комплекса хякимлика Ахалского велаята.

2005—2007 — хяким Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

2007—2008 — первый заместитель министра сельского хозяйства Туркмении.

2008—2013 — председатель Ассоциации «Туркменобахызмат» акционерных обществ по материально-техническому обслуживанию сельского хозяйства.

2013—2014 — председатель Государственного объединения «Туркменобахызмат».

04.04.2014 — 08.01.2016 — министр сельского хозяйства Туркмении.

08.01.2016 — 27.11.2017 — хяким Лебапского велаята Туркмении.

27 ноября 2017 года уволен в связи с открывшимися фактами взяточничества среди руководства отдельных этрапов Лебапского велаята. К самому Ч. Чарлиеву претензии предъявлены не были. В настоящее время Хяким этрапа Геокдепе Ахалского велаята.

Награды и звания 
 Медаль «За любовь к Родине»

Семья 
сведений нет

Варианты транкрипции имени и фамилии 
 имя: Чарыгелди
 фамилия: Чарлыев

Министры сельского хозяйства Туркменистана
Хякимы Лебапского велаята